Всероссийский турнир мастеров 1912 — двухкруговой шахматный турнир проходивший в августе—сентября в Вильно.

Проводился по инициативе Виленского шахматного собрания. 10 участников из 6 городов:
 Санкт-Петербург (4 шахматиста),
 Лодзь (2),
 Москва, Варшава, Рига, Пермь (по 1).

А. Рабинович выбыл после 1-го круга. Победитель — А. Рубинштейн (12 очков), 2-е место — О. Бернштейн (11½), 3-е — С. Левитский (11).

Таблица

Литература 
 
 

Шахматные турниры в Российской империи
1912 год в шахматах
Спорт в России в 1912 году
Август 1912 года
Сентябрь 1912 года
Спортивные соревнования в Вильнюсе
Соревнования по шахматам в Литве